L'Armée du Tennessee peut faire référence à :
 L'Armée du Tennessee (Union) (Army of the Tennessee en anglais) est l'une des armées de l'Union au cours de la Guerre de Sécession américaine ;
 L'Armée du Tennessee (Confédérée) (Army of Tennessee en anglais), créée le , était la principale armée confédérée présente entre les Appalaches et le fleuve Mississippi durant la Guerre de Sécession.